Фу́ллер () — поширене англійське прізвище.

Відомі носії 
 Вейн Фуллер (;  1931) — американський економіст.
 Джон Фредерік Чарльз Фуллер (; 1878—1966) — англійський військовий історик і теоретик, генерал-майор.
 Дрю Фуллер (;  1980) — американський актор і модель.
 Еймі Фуллер (;  1991) — британська сноубордистка.
 Кейшер Фуллер (;  1994) — костариканський футболіст, захисник.
 Кертіс Фуллер (; 1934—2021) — американський джазовий тромбоніст, композитор.
 Лої Фуллер (; 1862—1928) — американська актриса й танцівниця.
 Лон Л. Фуллер (; 1902—1978) — американський філософ.
 Маргарет Фуллер (; 1810—1850) — американська феміністка, журналістка, письменниця, критикиня, представниця американського трансценденталізму.
 Рікардо Фуллер (;  1979) — колишній ямайський футболіст, нападник.
 Річард Бакмінстер Фуллер (; 1895—1983) — американський архітектор.
 Флоренс Фуллер (; 1867—1946) — австралійська художниця південноафриканського походження.

Англійські прізвища